Lars Söderberg kan avse någon av följande:
Lars Söderberg (boxare) (1912–1970), boxare och polisman
Lasse Söderberg (född 1931), poet
Lasse Söderberg (konstnär) (född 1941), konstnär
Lars Söderberg (bankman) (född 1942), bankdirektör

Källor